STW est un sigle, qui signifie ou désigne :
 Standard-Thesaurus Wirtschaft, un thésaurus documentaire ;
 Super Tourenwagen Cup, un championnat allemand de voitures de tourisme.